Solidariteit (begrip), een bepaald begrip
 Solidariteit (tijdschrift en webzine), een (online) tijdschrift over arbeid en vakbeweging
 Solidariteit (vakbond), een Zuid-Afrikaanse vakbond
 Solidarność (Pools voor solidariteit), een Poolse (verboden) vakbeweging